Die Liste der größten Methanemittenten enthält Tabellen mit Angaben zum Ausstoß von Methan (CH4) nach Ländern und Sektoren sowie zu den weltweiten jährlichen Emissionen. Datengrundlage sind die PRIMAP-hist Serien des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), in denen Daten verschiedener Quellen zusammengeführt wurden, um ein umfassendes und zusammenhängendes Datenset der Treibhausgasemissionen von 1850 bis 2017 zu erzeugen. Die Emissionen von Methan wurden über ihr Treibhauspotential in CO2-Äquivalente (CO2-eq) umgerechnet. Generell nicht enthalten sind Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (engl. land use, land use change and forestry, LULUCF).

Übersicht 
Im Jahr 2017 wurden weltweit ca. 8,1 Mrd. Tonnen (Gt) CO2-Äquivalente in Form von Methan emittiert, das sind 17 % der gesamten ausgestoßenen Treibhausgase. Etwa 43 % dieser Emissionen entfielen auf die fünf Länder China, USA. Indien, Brasilien und Russland. Weltweit stammen rund 45 % aller Methanemissionen aus der Landwirtschaft, gefolgt von energetischer Nutzung mit knapp 37 % und Emissionen durch Abfall mit 18 %.

Nach Ländern 

Die folgende Tabelle enthält die 40 Länder mit den größten Methanemissionen 2017. Alle Angaben sind auf volle Mt gerundet.

Nach Sektoren 

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Methanemissionen auf Sektoren gemäß der IPCC-Kategorien 2006.

Weltweite Emissionen 

Die nächste Tabelle zeigt die jährlichen weltweiten Methanemissionen seit 1950.

Siehe auch 

 Liste der größten Treibhausgasemittenten
 Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
 Liste der größten Lachgasemittenten
 Liste der größten F-Gase-Emittenten
 Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf
 Liste der Länder nach Treibhausgas-Emissionen

Weblinks 

 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung - PRIMAP-hist – Weitere Erläuterungen zum PRIMAP-hist Dataset (englisch).
 Climate Watch (CH4) – Eine detaillierte Selektionsmöglichkeit samt Visualisierung der hier genutzten und weiterer Emissionsdaten (englisch).

Einzelnachweise 

!
Methanemissionen